Haags Gemeentearchief
 Heated Graphite Atomiser (HGA) of Electrothermal Evaporisation (ETV), een techniek in de analytische chemie om monsters te atomiseren en daarna met een spectrometer te analyseren.
 Hercules Graphics Adapter, een monochrome grafische kaart voor de PC
 High Gain Antenna, onderdeel van de Mars Global Surveyor.